Аэтос:

 Аэтос — административно-территориальная единица (дим) Греции.
 Аэтос — греческий эсминец.